Matt Marquardt (né le  à North Bay, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une carrière junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il devint professionnel en 2008 en se joignant aux Bruins de Providence de la Ligue américaine de hockey. Lors de sa deuxième saison, il évolue dans l'ECHL et dans la LAH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Wildcats de Huntsville ||OPJHL ||23 ||5 ||4 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Braves de Brockville ||CJHL ||11 ||1 ||2 ||3 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Braves de Brockville ||CJHL ||55 ||19 ||22 ||41 ||78 ||7 ||2 ||1 ||3 ||8
|-
|2005-2006 ||Wildcats de Moncton ||LHJMQ ||68 ||16 ||9 ||25 ||69 ||20 ||5 ||3 ||8 ||12
|-
|2006 ||Wildcats de Moncton ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2006-2007 ||Wildcats de Moncton ||LHJMQ ||67 ||41 ||29 ||70 ||68 ||7 ||1 ||3 ||4 ||14
|-
|rowspan="2"|2007-2008 ||Wildcats de Moncton ||LHJMQ ||35 ||20 ||13 ||33 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||33 ||23 ||13 ||36 ||33 ||5 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2008-2009 ||Bruins de Providence ||LAH ||71 ||9 ||13 ||22 ||45 ||9 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|rowspan="2"|2009-2010 ||Royals de Reading ||ECHL ||9 ||1 ||2 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Thunder de Stockton ||ECHL ||7 ||1 ||1 ||2 ||4 ||15 ||6 ||4 ||10 ||15
|-
|rowspan="2"|2009-2010 ||Bruins de Providence ||LAH ||42 ||1 ||9 ||10 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Falcons de Springfield ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Barons d'Oklahoma City ||LAH ||63 ||5 ||7 ||12 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Condors de Bakersfield || ECHL || 34|| 13|| 6|| 19|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Everblades de la Floride || ECHL || 38|| 9|| 14|| 23|| 16|| 18|| 6|| 12|| 18|| 6
|-
| 2012-2013 || Everblades de la Floride || ECHL || 44|| 15|| 21|| 36|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Checkers de Charlotte || LAH || 27|| 5|| 3|| 8|| 2|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2013-2014 || Checkers de Charlotte || LAH || 61 || 6 || 7 || 13 || 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| ESV Kaufbeuren || DEL2 || 37|| 8|| 12|| 20|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Everblades de la Floride || ECHL || 40 || 18 || 15 || 33 || 2 || 12 || 2 || 5 || 7 || 2
|-
| 2015-2016 || Everblades de la Floride || ECHL || 72 || 15 || 30 || 45 || 39 || 6 || 3 || 0 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || Coventry Blaze || EIHL || 52 || 13 || 22 || 35 || 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Sheffield Steelers || EIHL || 53 || 22 || 18 || 40 || 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Sheffield Steelers || EIHL || 59 || 23 || 23 || 46 || 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Dundee Stars || EIHL ||48 || 20 || 24 || 44 || 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Icemen de Jacksonville || ECHL || 16 || 1 || 2 || 3 || 4 || -|| -|| -|| -|| -

Trophées et honneurs personnels 
 2005 : remporte la Coupe du président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Wildcats de Moncton

Notes et références 

Naissance en juillet 1987
Naissance à North Bay
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Champion de la Coupe Kelly
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Royals de Reading
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Dundee Stars
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Icemen de Jacksonville